Christopher Potter (academicus), een Brits academicus en provoost van The Queen's College in Oxford
 Christopher Potter (auteur), een Brits auteur
 Christopher Potter (fabrikant), een Brits fabrikant van porselein

Zie ook 
 Chris Potter